Вяндра () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Вяндра () — міська волость в Естонії, яка складається з одного містечка Вяндра (), адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.